Nanshan Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nanshan Qu (härad i Kina, Guangdong), 
 Nanshan Qu (härad i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar